Kitchel peut faire référence à :
 Aaron Kitchell (1744-1820), homme politique américain.
 Denison Kitchel (1908-2002), avocat et conseiller politique américain.
 Jane Kitchel (née en 1945), femme politique américaine.
 Ted Kitchel (né en 1959), joueur américain de basket-ball.